Никотера  ():
 Никотера — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Вибо-Валентия.
 Никотера, Джованни (1828—1894) — итальянский политик, министр внутренних дел Италии.